Het seizoen 2012-2013 van de Primera División was het 82e seizoen van de hoogste Spaanse voetbalcompetitie. Het seizoen begon op 18 augustus 2012 en eindigde op 1 juni 2013. Aan de competitie namen 20 clubs deel. Real Madrid is de titelverdediger.

FC Barcelona werd voor de 22e keer kampioen van Spanje. RCD Mallorca, Deportivo La Coruña en Real Zaragoza zijn dit seizoen gedegradeerd.

Teams 
Het vorige seizoen degradeerden Villarreal CF, Sporting de Gijón en Racing Santander rechtstreeks. Deportivo La Coruña, Celta de Vigo en Real Valladolid promoveerden vorig seizoen uit de Segunda División.

Ranglijst

Stand

Legenda

1 Doordat bekerwinnaar Atlético Madrid en verliezend bekerfinalist Real Madrid zich beiden hebben gekwalificeerd voor de Champions League schuift het Europa League ticket van de Copa del Rey door naar de nummer 5 van de competitie. Het ticket van de nummer 5 schuift door naar de nummer 6 en het ticket van de nummer 6 naar de nummer 7.

2 Omdat Málaga CF de financiën niet op orde had, heeft de UEFA de club voor een jaar geschorst van Europees voetbal. Het ticket schuift door naar nummer 7.

3 Rayo Vallecano heeft geen Europa League-ticket, omdat ze niet aan de voorwaarden van een UEFA-licentie voldoen.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Referenties

Primera División
Competitievoetbal 2012/13